Wonders ist der Familienname folgender Personen:

 Hunter Wonders (* 1998), US-amerikanischer Skilangläufer
 Janna Ji Wonders (* 1978), deutsch-amerikanische Filmregisseurin und Sängerin

Siehe auch:
 Wonder